De Verbandsliga Hamburg 2003/04 was het 59ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. 

HSV Barmbek-Uhlenhorst werd kampioen. Doordat de Oberliga van twee naar één reeks ging was er geen rechtstreekse promotie. De kampioen nam samen met vicekampioen Buxtehuder deel aan de promotie-eindronde. Enkel Barmbek-Uhlenhorst kon deze afdwingen. Door deze maatregel moesten er ook vijf clubs degraderen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2003/04